Eglon (Nyugat-Virginia)
 Eglon (Washington)
 Eglon, bibliai város
 Eglon, a moabiták királya